Altringen steht für:
 Altringen, Dorf im Kreis Timiș, Banat, Rumänien

Altringen ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Markus von Altringen (1592–1664), Bischof von Seckau

Siehe auch
 Aldringen (Begriffsklärung)
 Clary und Aldringen